Slota znamená velmi špatné počasí.

Slota  je rovněž příjmení:

 Ján Slota (* 1953), slovenský politik
 Juraj Slota (1819–1882), slovenský publicista, redaktor, básník, pedagog a římskokatolický kněz
 Ladislav Slota (* 1954), slovenský fotbalista

Rozcestníky - příjmení